Název Ždírec má více obcí:
 1) Ždírec (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 2) Ždírec (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 3) Ždírec (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 4) Ždírec (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Ždírec (Levínská Olešnice) – osada u obce Stará Paka z větší části náleží k obci Žďár u Staré Paky v okrese Semily

Slovo Ždírec se také objevuje v názvech obcí:
 6) Ždírec nad Doubravou – město v okrese Havlíčkův Brod

Podobné názvy 
 Žďár
 Žďárec (rozcestník)
 Ždírnice

Externí odkazy